Nom de tres reis odrisis de Tràcia i un rei del Bòsfor:
Remetalces I rei 31-13 aC
 Remetalces II rei 18-37.
 Remetalces III, rei 37-46
 Remetalces del Bòsfor, rei del Bòsfor 132-154.